Draché – comune francese
Focke-Achgelis Fa 223 – elicottero tedesco

Altri progetti